Гран-при Италии 2002 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 15 сентября 2002 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Rubens Barrichello 1:23,657
 Последний подиум в карьере Эдди Ирвайна
 Мика Сало наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за пересечение белой линии на выезде с пит-лейн.
 Фелипе Масса наказан потерей десяти позиций на стартовом поле в следующей гонке за инициирование столкновения с Педро де ла Росой

Ссылки 
 
 
 
 https://www.f1news.ru/Championship/2009/100/36.shtml

Гран-при Италии